Chionopsychinae és una subfamília de papallones nocturnes de la família Lasiocampidae.

Gèneres 
 Chionopsyche

Referències

Enllaços externs 

 NCBIː Chionopsychinae (en)

Lasiocàmpids